Широбоков — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Широбоков, Александр Сергеевич (род. 2003) — казахстанский футболист.
 Широбоков, Владимир Павлович (род. 1942) — украинский микробиолог, вирусолог, академик.
 Широбоков, Василий Григорьевич (1919—1992) — удмуртский советский писатель.
 Широбоков, Михаил Васильевич — советский генерал-майор
 Широбоков, Сергей Владимирович (род. 1999) — российский легкоатлет, серебряный призёр чемпионата мира по спортивной ходьбе.
 Широбоков, Степан Павлович (1912—1983) — удмуртский советский поэт, писатель, драматург. Народный поэт Удмуртии.

 Широбокова, Александра Петровна (род. 1920) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Широбоков — хутор Изобильненского района Ставропольского края Российской Федерации.

См. также 
 Широбоково